Shuangzhu (kinesiska: 双珠) är en ort i Kina. Den ligger i provinsen Fujian, i den sydöstra delen av landet, omkring 90 kilometer nordväst om provinshuvudstaden Fuzhou.

Runt Shuangzhu är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Fengdu,  km sydost om Shuangzhu. I omgivningarna runt Shuangzhu växer i huvudsak blandskog. 

Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är juni, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är oktober, med  mm nederbörd.

Källor 

Orter i Fujian
WP:Projekt Kina